Kinorhynchus är ett släkte av djur som beskrevs av Sheremetevskij 1974. Kinorhynchus ingår i familjen Pycnophyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pansarmaskar
Kinorhynchus